Mauriac kan syfta på:
 François Mauriac
 Mauriac, Cantal
 Mauriac, Gironde
 Mauriac (arrondissement)